Чемпионат Великобритании по шахматам — турнир, ежегодно проводимый под эгидой Шахматной федерации Англии.

В рамках соревнования определяются чемпион Великобритании, чемпион Англии и чемпионка Великобритании. Турнир проводится в разных городах Англии, Шотландии, Уэльса, а также на острове Мэн.

Первоначально в соревновании могли участвовать шахматисты из любой страны Содружества. Например, чемпионами Великобритании становились М. Султан-Хан (в 1929, 1932 и 1933 гг. Индия еще была колонией) и Дэн. Яновский (Канада). После победы представителя Индии Б. Рамеша в чемпионате 2002 г. и попадания в призы других индийских шахматистов многие британские шахматисты отказались от участия в чемпионате 2003 г. После победы индийского шахматиста А. Кунте в чемпионате 2003 г. федерация ввела ограничение для участников. С этого момента на звание чемпиона Великобритании могут претендовать только шахматисты из Соединенного Королевства и Ирландии. Чемпионат стран Содружества с 2006 г. проводится как отдельное ежегодное соревнование.

Официальные чемпионаты Великобритании проводятся с 1904 г. До этого момента функцию чемпионата страны выполняли соревнования, которые устраивали различные шахматные организации.

Конгрессы Британской шахматной ассоциации 
В конгрессах Британской шахматной ассоциации могли принимать участие и иностранные игроки. Иностранцы одержали победы во всех таких турнирах (впрочем, Левенталя можно считать и британцем, поскольку он много лет прожил в Лондоне).

Кубок вызова Британской шахматной ассоциации 
Турниры совпадали по времени с конгрессами ассоциации. По условиям соревнований, участник, выигравший турнир дважды, получал кубок на вечное хранение. Таким шахматистом стал Дж. Уискер.

Конгрессы Британской шахматной федерации 
Новая шахматная ассоциация была создана в 1884 г. Подобно Германскому шахматному союзу, Британская шахматная федерация во время своих конгрессов организовывала турниры, некоторые из которых имели статус международных. Турниры в Брэдфорде, Манчестере, Гастингсе, а также последний турнир в Лондоне были крупнейшими соревнованиями своего времени.

Чемпионаты Великобритании среди любителей 
Любительские чемпионаты Великобритании изначально проводились параллельно с главными турнирами конгрессов Британской шахматной федерации. Данные турниры собирали не самый представительный состав, поэтому в начале XX века от практики их проведения (как и от деления британских шахматистов на профессионалов и любителей) отказались.

Официальные чемпионаты Великобритании 
Соревнования проводятся ежегодно с 1904 г., кроме особо оговоренных случаев.

Примечания 

Великобритания